Круше́вский:
 Крушевские — шляхетский род герба Абданк.
 Крушевский, Вацлав Васильевич — городничий 1852—1862 (г. Ковель), отставной ротмистр
 Крушевский, Евгений Дмитриевич — российский пианист. Заслуженный артист России.
 Крушевский, Игнаций Марцели  (1799—1879) — польский военачальник, генерал-майор Бельгийской армии.
 Крушевский, Николай Вячеславович (1851—1887) — лингвист.
 Крушевский, Эдуард Андреевич (1857—1916) — композитор.
 Крушевский, Ян (1888—1977) — бригадный генерал Войска Польского, главнокомандующий Корпуса Охраны Границы в 1930—1939 годах.